5. Panzer-Division (Wehrmacht)
5. Panzer-Division (Bundeswehr)